Кононенко — українське прізвище, утворене від кореня Конон.

 Кононенко Андрій Микитович — бандурист, учасник Полтавської капели бандуристів (1925—1934).
 Кононенко Вадим Григорович (1920—1983) — український інженер, вчений; організатор авіаційної науки, фундатор теорії імпульсної обробки металів, педагог та громадський діяч.
 Кононенко Валерій Васильович ( 1970) — український історик.
 Кононенко Валерія Олександрівна ( 1990) — українська велогонщиця. Чемпіонка України та Європи.
 Кононенко Василь Андрійович — український графік, лауреат Шевченківської премії.
 Кононенко Віктор Іонасович — генерал-лейтенант, заступник голови Служби безпеки України.
 Кононенко Віктор Олімпанович — вчений в галузі механіки, академік АН УРСР.
 Кононенко Віталій Григорович ( 1941) — почесний автотранспортник України.
 Кононенко Віталій Григорович ( 1937) — український фізик, доктор фізико-математичний наук, професор.
 Кононенко Віталій Іванович ( 1933) — український мовознавець.
 Кононенко Віталій Олександрович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кононенко Володимир Григорович — заслужений працівник сільського господарства України.
 Кононенко Григорій Йосипович (1938—2006) — режисер Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, Народний артист України.
 Кононенко Данило Андрійович (1942—2015) — український поет, перекладач, публіцист, член Національної Спілки письменників України.
 Кононенко Дмитро Павлович (? — 2022) — солдат Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Кононенко Євген Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кононенко Євгенія — українська письменниця.
 Кононенко Іван Васильович ( 1940) — заслужений будівельник України
 Кононенко Ігор Віталійович — український політик.
 Кононенко-Козельський Іван — український актор.
 Кононенко Максим Олексійович ( 1980) — український дипломат.
 Кононенко Митрофан Тадейович — український актор театру, народний артист УРСР.
 Кононенко Михайло Михайлович — професійний велогонщик.
 Кононенко Мусій Степанович (1864—1922) — український поет і прозаїк, діяч кооперативного руху.
 Кононенко Олександр Володимирович (1994—2022) — майор Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кононенко Олександр Іванович — прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Кононенко Олексій Анатолійович — сучасний українській поет, прозаїк, журналіст.
 Кононенко Олена Юріївна ( 1974) — український економіко-географ, кандидат економічних наук, старший науковий співробітникКиївського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Кононенко Павло Трохимович (1900—1971) — український поет та письменник.
 Кононенко Петро Петрович — український літературознавець, доктор філологічних наук.
 Кононенко Роман Віталійович — професійний велогонщик, родом із Сімферополя.
 Кононенко Тарас Петрович ( 1964) — український філософ.
 Кононенко Харитя (1900—1943) — діячка Пласту, УЧХ.
 Кононенко Хведір — кобзар.
 Кононенко Юрій Григорович ( 1958) — діяч української діаспори в Росії.
 Кононенко Юрій Савич — український політик.

Див. також 
 Конончук

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко